Saitama, província no Japão
Saitama (cidade)
5618 Saitama, asteroide
Saitama, personagem principal da série One-Punch Man

Desambiguações de topônimos